A 21.ª edição da Volta à Romandia disputou-se da 4 de maio a 7 de maio de 1967 com um percurso de 768 km dividido em 5 etapas, com início em Genebra, e final em Sainte-Croix.

O vencedor foi o italiano Vittorio Adorni, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,4 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1967
1967 na Suíça
1967 no ciclismo